Чемпіонат Польщі з футболу 1987  — проводився у 1986—1987 роках. У змаганні брали участь шістнадцять команд. Чемпіоном Польщі став клуб «Гурнік» (Забже).

Підсумкова таблиця 

Легенда:

Результати

Примітки 
«Полонія» (Битом) вибула до другої ліги після матчів плей-оф з «Олімпія» (Познань) (у Битомі 2:2, у Познані 0:0).

Польський футбольний союз скасував резутати матчів:

«Лех» - «Полонія» (1:1)
«Заглембє» Любін - «Рух» (0:2)
«Олімпія» Познань - «Сталь» (1:3)
через підозру у неспортивному результаті.

Переграли свій матч «Гурнік» (Валбжих) - «Мотор» (Люблін) (4:0).

Бомбардири

Джерела 
 Чемпіонат Польщі на сайті RSSSF 
 Історія чемпіонатів Польщі 

1987
Польща
Польща
1986 у польському спорті
1987 у польському спорті